Es fanden folgende Gipfeltreffen in Helsinki statt:
 Gipfeltreffen in Helsinki (1990) zwischen M. Gorbatschow (UdSSR) und G. Bush (USA)
 Gipfeltreffen in Helsinki (2018) zwischen W. Putin (Russland) und D. Trump (USA)